Frankstadt bezeichnet

 Frankstadt an der Mährischen Grenzbahn, siehe Nový Malín
 Frankstadt unterm Radhoscht, siehe Frenštát pod Radhoštěm